Canale 58 – nome alternativo di Telemilano 58, rete televisiva lombarda con sede in Milano, attiva fra il 1978 e il 1980
 Canale 58 – rete televisiva campana con sede in Ariano Irpino, fondata nel 1994